«Готова на всё» () — детективный триллер Харолда Беккера с Николь Кидман в главной роли.

Сюжет 
На фоне тихой жизни города при колледже Новой Англии разворачиваются леденящие душу события, необратимо вовлекая в запутанный узел интриг и предательства преуспевающего хирурга (Алек Болдуин), очаровательного покорителя женских сердец, молодого профессора колледжа и его красавицу-жену (Николь Кидман). В этом непредсказуемом фильме лёгких поворотов сюжета больше, чем в самом запутанном лабиринте. Поставленный режиссёром Харольдом Беккером в лучших традициях Хичкока, он может служить лучшим образцом для учебника по написанию сценариев, постоянно удивляя и обескураживая зрителей, создавая мир, в котором никто на самом деле не является тем, кем кажется. Один из самых кассовых фильмов года в мировом прокате.

В ролях 
 Николь Кидман — Трэйси Кеннсинджер
 Алек Болдуин — доктор Джедд Хилл
 Билл Пуллман — Энди Сафиан
 Питер Галлахер — Деннис Райли
 Биби Нойвирт — Дана
 Гвинет Пэлтроу — Паула Белл
 Энн Бэнкрофт —  миссис Кеннсинджер
 Джордж К. Скотт — доктор Мартин Кесслер
 Тобин Белл — Эрл Лимус
 Дебра Фарентино — медсестра Таня
 Бренда Стронг — Клаудия, секретарь Райли
 Энн Кьюсак — официантка

Художественная ценность

Награды

Примечания

Ссылки 

Фильмы-триллеры Канады
Фильмы-триллеры США
Детективные фильмы Канады
Фильмы Харолда Беккера
Детективные фильмы США
Неонуар
Фильмы Канады 1993 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1993 года
Фильмы по сценариям Аарона Соркина
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита